El Torneig de Båstad 2011 és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda. En categoria femenina s'anomenà Collector Swedish Open 2011 i es disputà entre el 2 i el 9 de juliol dins el circuit International Tournaments de la WTA. En categoria masculina s'anomenà Skistar Swedish Open 2011 i es jugà entre el 9 al 17 de juliol de 2011 dins de les sèries 250 de l'ATP. La 64a edició del torneig es va celebrar al Båstad Tennisstadion de Båstad, Suècia.

El tennista local Robin Söderling va aconseguir el quart títol de la temporada i segon a Bastad després de la victòria l'any 2009. La tennista eslovena Polona Hercog va guanyar el primer títol individual de la seva carrera. La parella masculina formada per Robert Lindstedt i Horia Tecău van defensar el títol aconseguit en l'edició anterior.

Entrants WTA

Jugadors 

 Els nº de cap de sèrie estan basats en els rànquings del 21 de juny del 2011.

Altres entrants 
Els següents jugadors van rebre wildcards en el quadre principal d'individuals:
  Ellen Allgurin
  Anna Brazhnikova
  Hilda Melander

Els següents jugadors va rebre l'entrada a partir del quadre de classificació:

  Tetyana Arefyeva
  Mona Barthel
  Alizé Lim
  Olivia Rogowska

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2011
ATP World Tour 2011
WTA Tour 2011